La Serie A 1933-1934 è stata la 34ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 5ª a girone unico), disputata tra il 10 settembre 1933 e il 29 aprile 1934 e conclusa con la vittoria della , al suo sesto titolo, il quarto consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Felice Borel (Juventus) con 31 reti.

Stagione

Calciomercato 
Mentre una placida , che in giugno inaugurava il nuovo stadio Mussolini, manteneva inalterata la rosa dei titolari e si limitava a irrobustire il parco delle riserve, era soprattutto l' a procedere in un'opera di rafforzamento peraltro già iniziata negli anni precedenti, innestando in mediana Pitto e Faccio, liberando per contro Mihalich (ingaggiato dai campioni uscenti), Rivolta e Visentin. Questi ultimi due furono acquistati da un dinamico , forte di un altro importante innesto, quello di Rossetti, ex . Meno intraprendenti le altre formazioni di punta, che si accontentarono di pochi ritocchi.

Nell'ottica di una riduzione del numero delle vedette programmata per il campionato successivo, si decise di aumentare a tre, per quest'unica stagione, il numero delle squadre retrocesse in Serie B, a fronte di un'unica promozione dal campionato cadetto.

Avvenimenti 
L'agguerrita Ambrosiana partì lanciata, debuttando con un temibile 9-0 al  e agguantando la vetta solitaria alla quarta giornata. La Juventus iniziò dunque rincorrendo i nerazzurri, ma cadde il 12 novembre 1933, nello scontro diretto, ed entrò a far parte di un folto gruppo di inseguitrici che, oltre al solito , annoverava anche la brillante  di Pasinati e la rediviva , trascinata dal fiuto del gol del rampante Piola, capace di segnare ben 6 reti alla  il 29 ottobre.

Chiuso il girone di andata con tre punti di vantaggio sulla Juventus, l'Ambrosiana procedette con passo spedito anche nelle prime battute del ritorno. Il 28 gennaio 1934, però, i milanesi caddero a Napoli, di fronte ai vivaci azzurri di Garbutt, che dopo una partenza a singhiozzo stavano scalando la classifica puntando sulla fase difensiva, e che conquistarono al termine la prima qualificazione alla Coppa Mitropa della società partenopea. Il 4 marzo il Biscione scivolò nuovamente, all'Arena Civica, per mano del non irresistibile  sicché la Juventus, che intanto espugnando Trieste aveva colto il dodicesimo risultato utile consecutivo, si portò a –1 dalla capolista.

Nell'acceso finale il calendario fu rivoluzionato, per anticipare la fine del torneo e cedere il palcoscenico agli incombenti campionati mondiali. Vinse il duello la Juventus, che superò indenne lo scontro diretto del 1º aprile e operò il sorpasso due settimane dopo, domando il  e approfittando della contemporanea sconfitta dell'Ambrosiana a Firenze: con sette vittorie in altrettante gare, i bianconeri si assicurarono il quarto titolo consecutivo. L'attacco della Signora si confermò il migliore, e il diciannovenne Borel II, il quale mise a segno 31 reti, si laureò capocannoniere per il secondo anno consecutivo; nella nazionale italiana che poche settimane dopo vinse la Coppa Rimet, una grande fetta di titolari era di provenienza juventina, e anche l'allenatore Carcano fu richiesto da Pozzo come suo collaboratore durante la rassegna.

Particolarmente concitata fu la lotta per evitare la retrocessione. Fu il Casale, già ultimo al giro di boa, a cadere per primo, seguito a un turno dalla fine dal blasonato , all'epoca il club più titolato d'Italia ma travolto da problemi economici e societari; i nerostellati non videro peraltro mai più la massima serie. Nell'ultima giornata, il 29 aprile, le vincenti Brescia,  e Torino soffocarono invece le speranze di aggancio del , che tornò dunque in Serie B dopo due stagioni.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia 1933-1934 e qualificata in Coppa dell'Europa Centrale 1934
      Qualificate in Coppa dell'Europa Centrale 1934
      Retrocesse in Serie B 1934-1935

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadra

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali
Maggior numero di vittorie: Juventus (23)
Minor numero di sconfitte: Juventus (4)
Miglior attacco: Juventus (88 reti fatte)
Miglior difesa: Ambrosiana (24 reti subite)
Miglior differenza reti: Juventus (+57)
Maggior numero di pareggi: Fiorentina e Livorno (12)
Minor numero di pareggi: Alessandria (5)
Minor numero di vittorie: Casale (4)
Maggior numero di sconfitte: Casale (21)
Peggiore attacco: Casale (32 reti fatte)
Peggior difesa: Casale (91 reti subite)
Peggior differenza reti: Casale (-59)
Partita con più reti: Ambrosiana Inter-Casale 9-0 (1ª giornata), Juventus-Genova 1893 8-1 (11ª giornata), Ambrosiana Inter-Lazio 8-1 (26ª giornata) e Torino-Roma 3-6 (34ª giornata)
Miglior sequenza di partite utili: Juventus (21, dalla 14ª alla 34ª giornata)

Individuale

Classifica marcatori
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 844 gol (di cui 15 su autorete) da 171 diversi giocatori, per una media di 2,76 gol a partita. Da segnalare la messa a segno di 6 gol in unica partita da parte di Silvio Piola nella partita Pro Vercelli-Fiorentina 7-2 della settima giornata. Qadriplette furono messe a segno da Giuseppe Meazza, in Ambrosiana Inter-Casale 9-0 e in Lazio-Ambrosiana Inter Inter 1-4 e da Enrique Guaita in Torno-Roma 3-6. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 1933
Calcio nel 1934
1933